El término Jefe de Estado Mayor puede hacer referencia a:

 Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino
 Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina
 Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina
 Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
 Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile.
 Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).
 Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el General de Ejército.
 Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el Almirante General
 Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMAE), el General del Aire.
 Jefe del Estado Mayor de los Ejércitos (Francia) (CEMA).
 Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (Francia) (CEMAT), el General de Ejército.
 Jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos.